Натуральне число 1152
 1152 рік до нашої ери
 1152 рік нашої ери